O Desafio Internacional de Tênis de 1920 foi a 15ª edição da competição que mais tarde passaria a se chamar Copa Davis. Nessa edição ocorre a estreia dos Países Baixos no desafio. A Austrália defendeu seu título frente aos Estados Unidos, no Domain Cricket Club, Auckland, na Nova Zelândia.

Disputas

Grupo Mundial

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1920
1920 no desporto